La douzième saison de la série américaine de concours de talents américains America's Got Talent a été diffusée sur NBC du 30 mai au 20 septembre 2017. Après la saison précédente, Nick Cannon a mis fin à son implication dans le programme à la suite d'un désaccord avec le réseau et a été remplacé en tant qu'hôte par Tyra Banks avant le début de la production de la nouvelle saison. Les juges invités pour la scène Judge Cuts de cette saison comprenaient Chris Hardwick, DJ Khaled, Laverne Cox et Seal.

La douzième saison a été remportée par la ventriloque chanteuse Darci Lynne, la chanteuse Angelica Hale terminant deuxième et la troupe de danse lumineuse Light Balance se classant troisième. Lors de sa diffusion, la saison a attiré en moyenne environ 12,66 millions de téléspectateurs, devenant la plus regardée de l'histoire du programme à ce jour. Il était dédié à la mémoire d'un participant décédé en dehors du tournage, [qui ?] Après avoir auditionné pour le concours.

Émissions

Qualifications

Émission 1 - 30 mai 2017

Émission 2 - 6 juin 2017 

Got Talent